Live from Toronto — восьмий концертний альбом англійської групи The Who, який був випущений 21 квітня 2006 року.

Композиції 
 My Generation – 2:48
 I Can't Explain – 2:30
 Dangerous – 3:39
 Sister Disco" – 5:13
 The Quiet One – 4:22
 It's Hard" – 4:57
 Eminence Front – 5:36
 Baba O'Riley – 5:19
 Boris the Spider – 3:22
 Drowned – 8:11
 Love Ain't for Keeping – 2:40
 Pinball Wizard – 2:47
 See Me, Feel Me – 4:14
 Who Are You – 6:28
 5:15 – 6:27
 Love, Reign O'er Me – 4:47
 Long Live Rock – 5:06
 Won't Get Fooled Again – 10:07
 Naked Eye – 7:00
 Squeeze Box – 2:52
 Young Man Blues – 4:38
 Twist and Shout – 3:40

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 Live from Toronto  allmusic
 Live from Toronto  last.fm

Альбоми The Who
Музичні альбоми 2006
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми